Karl Bauch ist der Name folgender Personen:

* Karl Friedrich Bauch (1820–1885), deutscher Kaufmann und Politiker, MdL Reuß älterer Linie
 Karlheinz Bauch (* 1936), deutscher Mediziner und Hochschullehrer